Водонапорная башня — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Сооружения

Белоруссия 

 Водонапорная башня — историко-культурная ценность регионального значения в Минске.

Молдавия 

 Водонапорная башня — памятник промышленной архитектуры конца XIX века в Кишинёве.

Россия 

 Водонапорная башня — памятник инженерно-технической и промышленной архитектуры регионального значения нач. XX в., музей «Старый Владимир».
 Водонапорная башня — памятник архитектуры в Выборге.
 Водонапорная башня — памятник архитектуры в Выборге.
 Водонапорная башня — памятник архитектуры в Выборге.
 Водонапорная башня — бывшая водонапорная башня в Екатеринбурге, архитектурный памятник конца XIX века.
 Водонапорная башня — главное архитектурное сооружение в Инте.
 Водонапорная башня — памятник московской промышленной архитектуры рубежа XIX—XX веков.
 Водонапорная башня — памятник архитектуры в Муроме.
 Водонапорная башня — памятник промышленной архитектуры XIX века в Мытищах.
 Водонапорная башня — памятник промышленной архитектуры XIX века в Санкт-Петербурге.
 Водонапорная башня — памятник архитектуры в Светлогорске Калининградской области.
 Водонапорная башня — памятник архитектуры в Троицке Челябинской области.
 Водонапорная башня — памятник истории, градостроительства и архитектуры в Уфе

Украина 
 Водонапорная башня — памятник промышленной архитектуры XX века в Виннице.
 Водонапорная башня — памятник архитектуры местного значения в Глухове Сумской области.
 Водонапорная башня — гиперболоидная конструкция в Конотопе Сумской области Украины.

См. также 
 «Водонапорная башня» — рассказ современного русского писателя Виктора Пелевина, вышедший в 1996 году.